La denominación de Batalla de las Termópilas puede hacer referencia a:
 La famosa batalla librada entre las polis griegas y el Imperio persa en el año 480 a. C., véase Batalla de las Termópilas. Es la referencia a que, por defecto, se hace en general alusión en las citas bibliográficas de "La batalla de las Termópilas".
 La Batalla de las Termópilas (353 a. C.), que hace referencia a la intercepción del paso, por parte de los focios, al ejército de Filipo II, rey de Macedonia en el curso de la Tercera Guerra Sagrada.
 La Batalla de las Termópilas (279 a. C.), la defensa del paso por los griegos ante la invasión de Grecia por Breno durante la Invasión celta de Grecia.
 La Batalla de las Termópilas (191 a. C.), importante batalla en la que los ejércitos romanos derrotaron a Antíoco III Megas.
 La Batalla de las Termópilas (267), el intento de defensa del paso ante la gran invasión de los balcanes por los hérulos.
 La Batalla de las Termópilas (1821), o  Batalla de Alamana, durante la Guerra de independencia de Grecia.
 La Batalla de las Termópilas (1941), que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes y la fuerza expedicionaria británica en retirada durante la invasión alemana de Grecia.